Weigert steht für:

 Weigert (Gemeinde Altenfelden), Streusiedlung im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Weigert ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Weigert (1844–?), deutscher Schriftsteller, Kritiker und Literarhistoriker 
 Alfred Weigert (1927–1992), deutscher Astronom
 Anton Weigert (1926–1996), deutscher Bratschist und Hochschullehrer
 August Weigert (Gustl; 1877–1953), deutscher Schauspieler und Regisseur

 Carl Weigert (1845–1904), deutscher Pathologe
 Debora Weigert (* 1969), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Dedo Weigert (* 1938), deutscher Filmschaffender und unter anderem Erfinder des Dedolight
 Edith Weigert (1894–1982), deutsche Psychoanalytikerin
 Florian Weigert (* 1981), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Fritz Weigert (1876–1947), deutscher Chemiker
 Gerhard Weigert (1924–2005), deutscher Gewerkschafter
 Gideon Weigert (1919–2001), deutsch-israelischer Journalist, Menschenrechtler und Autor
 Hans Weigert (1896–1967), deutscher Kunsthistoriker
 Hans von Weigert (1861–1944), deutscher Ministerialbeamter
 Hermann Weigert (1890–1955), deutscher Musikpädagoge und Dirigent
 Jacob Weigert (* 1981), deutscher Schauspieler
 Jochen Weigert (1922–1950), deutscher FDJ-Funktionär
 Joseph Weigert (1870–1946), Pfarrer, Schriftsteller und Landwirt in Mockersdorf
 Matthias Weigert (* 1983), deutscher Poker-Experte und Moderator
 Oscar Weigert (1886–1968), deutsch-US-amerikanischer Verwaltungsjurist und Arbeitsrechtler
 Robin Weigert (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin
 Roger-Armand Weigert (1907–1986), französischer Kunsthistoriker
 Roland Weigert (* 1968), deutscher Politiker, Wirtschaftsstaatssekretär in Bayern
 Uwe Weigert (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Walter Weigert (1883–1952), deutscher Chemie-Unternehmer (1912 Gründer der Chemischen Fabrik Dr. Weigert, Hamburg)
 Wolfgang Weigert (1893–1974), deutscher Volksschullehrer und Kreisleiter der NSDAP Regensburgs

Siehe auch:
 Weichert
 Weikert